Die Danish Darts Open 2018 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 22. bis zum 24. Juni 2018 erstmals von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das achte Event der European Darts Tour 2018, welche im Rahmen der Pro Tour 2018 durchgeführt wird. Austragungsort waren die Bröndby Hallen in Kopenhagen.

Den Turniersieg sicherte sich der Österreicher Mensur Suljović, der sich im Finale mit 8:3-legs gegen den Australier Simon Whitlock durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 135.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Michael Smith
  Peter Wright
  Rob Cross
  Daryl Gurney
  Mensur Suljović
  Joe Cullen
  Jonny Clayton
  Ian White
  James Wade
  Darren Webster
  Simon Whitlock
  Mervyn King
  Gerwyn Price
  Stephen Bunting
  John Henderson

Sieger des UK Qualifier
  Steve Beaton
  Paul Nicholson
  Adrian Lewis
  Richard North
  Scott Taylor
  Ricky Evans
  Barry Lynn
  Steve West
  Ted Evetts
  Chris Dobey
  Robert Thornton
  Michael Mansell
  Peter Jacques
  Wayne Jones
  Brendan Dolan
  Ryan Joyce
  William O’Connor
  Adam Huckvale

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Jelle Klaasen
  Jermaine Wattimena
  Cristo Reyes
  Max Hopp
  Rusty-Jake Rodriguez
  Dragutin Horvat
  Martin Schindler
  Jeffrey de Zwaan

Sieger des Host Nation Qualifier
  Brian Lokken
  Per Laursen

Sieger des Nordic & Baltic Qualifier
  Darius Labanauskas
  Dennis Nilsson

Bestplatzierter Nordic & Baltic Spieler der PDC Order of Merit
  Madars Razma

East Europe Qualifier
  Krzysztof Ratajski

Setzliste

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum war die Veranstaltung nicht im TV zu sehen, wurde allerdings auf Laola1.tv im kostenlosen Livestream übertragen.

International wurden alle Spiele durch die PDC auf livepdc.tv direkt übertragen.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf pdc.tv

Einzelnachweise 

European Darts Tour 2018
Danish Darts Open